La estación Durán es parte del sistema de transporte de cable aéreo de Guayaquil llamado Aerovía que se inauguró en el año 2020.

Estructura de la Estación 
La estación es la terminal norte de la línea 1 de la Aerovía. Posee dos andenes, uno de los cuales es de uso exclusivo para descender, y el otro para abordar la góndola.

Servicios

Referencias 

Guayaquil
Transporte de Guayaquil
Teleféricos
Teleféricos en Ecuador